Serious Sam – seria gier komputerowych.
 Serious Sam – gra z 2002 roku przeznaczona na konsolę Xbox.